Michael Amir Murillo Bermúdez (Panama-Stad, 11 februari 1996) is een Panamees voetballer die doorgaans speelt als rechtsback. In januari 2020 verruilde hij New York Red Bulls voor Anderlecht. Murillo maakte in 2016 zijn debuut in het Panamees voetbalelftal.

Clubcarrière 
Murillo speelde in de jeugdopleiding van San Francisco FC en maakte bij die club ook zijn professionele debuut. In drie seizoenen kwam de vleugelverdediger tot 42 competitiewedstrijden, waarin hij driemaal scoorde. In januari 2017 huurde New York Red Bulls de Panamees voor de duur van het gehele kalenderjaar. Gedurende dit seizoen speelde Murillo grotendeels als vaste keuze rechts achterin de defensie. Aan het einde van het jaar namen de Amerikanen hem definitief over. In 2018 won Murillo met New York Red Bulls de MLS Supporters' Shield, de prijs voor de ploeg die de meeste punten pakte in de reguliere competitie. Dat jaar werd hij ook als eerste Panamees ooit geselecteerd voor de MLS All-Star Game tegen Juventus, nadat hij de rechtsback was met de meeste stemmen. Eind 2018 werd het contract van de Panamees verlengd tot en met december 2019.

In de winterstop van het seizoen 2019/20 nam Anderlecht de Panamese verdediger over voor de gelimiteerde afkoopsom van omgerekend zeshonderdtachtigduizend euro. Murillo stond in het verleden ook op de radar van PSV, Málaga, Beşiktaş en Standard Luik, maar de verdediger raakte overtuigd door een telefoontje van Vincent Kompany, met wie hij na de WK-interland tussen België en Panama reeds een paar woorden had gewisseld.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 16 augustus 2022.

Interlandcarrière 
Murillo maakte zijn debuut in het Panamees voetbalelftal op 15 maart 2016, toen met 1–0 verloren werd van Nicaragua door een benutte strafschop van Luis Manuel Galeano. Murillo mocht van bondscoach Hernán Darío Gómez in de basis beginnen en hij speelde het gehele duel mee. De andere debutanten dit duel waren Sergio Moreno (Chorrillo), Daniel Ortiz (Árabe Unido Colón) en José Muñoz (Alianza). Zijn eerste interlanddoelpunt viel op 27 april 2016, toen in een vriendschappelijke wedstrijd met 2–0 gewonnen werd van Martinique. Na zevenenveertig minuten opende Murillo de score en veertien minuten later verdubbelde José Batista de voorsprong.

Murillo maakte deel uit van de Panamese selectie, die op het WK 2018 debuteerde. De ploeg uit Midden-Amerika, als derde geëindigde in de CONCACAF-kwalificatiezone, was in Rusland ingedeeld in groep G en verloor achtereenvolgens van België (0–3), Engeland (1–6) en Tunesië (1–2). Murillo kwam tegen België en Engeland in actie voor zijn vaderland. De wedstrijd tegen Tunesië miste hij vanwege een gele schorsing.

Bijgewerkt op 16 augustus 2022.

Zie ook 
 Lijst van spelers van Red Bull New York | Anderlecht | Panama

Referenties 

Panamees voetballer